Jednostki kanadyjskie o nazwie HMCS „Acadia”:
 HMCS „Acadia” – kanadyjski okręt badawczy i hydrograficzny. W służbie w czasie I i II wojny światowej. W służbie cywilnej jako CSS „Acadia” w okresach pokoju. Obecnie okręt-muzeum.
 CSTC HMCS „Acadia” – centrum szkolenia kadetów, prowadzone przez Royal Canadian Sea Cadets, które używa nazwy „Acadia” od 1956 r.

Bibliografia 
 

Acadia